Ulyate ist der Familienname folgender Personen:

 Clive Ulyate (1933–2018), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Lloyd Ulyate (1927–2004), US-amerikanischer Jazzmusiker